Piedadensi – abitanti di Piedade do Rio Grande
Piedadensi – abitanti di Piedade dos Gerais
Piedadensi – abitanti di Piedade